Young Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Young Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Young Island, Nunavut (Parry Channel), ö,
 Young Island, Nunavut (Hudson Bay), ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar